Palestrina puede referirse a:

 Palestrina, municipio italiano de la provincia de Roma, en la región de Lacio.
 Giovanni Pierluigi da Palestrina,  compositor italiano renacentista de música sacra y el representante más conocido de la Escuela romana.
 Palestrina (ópera), opera del compositor alemán Hans Pfitzner.
 Palestrina - Príncipe de la Música, película musical del 2009, dirigida por Georg Brintrup.